San Francisco de Coray kan syfta på:

Honduras 

 San Francisco de Coray (kommun), Departamento de Valle, 
 San Francisco de Coray (ort), Departamento de Valle,